Campodeidae är en familj av urinsekter. Campodeidae ingår i överfamiljen Campodeoidea, ordningen larvborstsvansar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Campodeidae 83 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Campodeidae